S.Y.N.A.P.S.E. - Pericolo in rete (Antitrust) – film del 2001 diretto da Peter Howitt 
 Synapse – film del 2001 diretto da Matthew Kalish
 Synapse – film del 2007 diretto da Sloan Copeland
 Synapse  – film del 2021 diretto da Kenlon Clark